Калинкино — деревня в Вологодском районе Вологодской области.

Входит в состав Марковского сельского поселения, с точки зрения административно-территориального деления — в Марковский сельсовет.

География 
Расстояние по автодороге до районного центра Вологды — 26 км, до центра муниципального образования Васильевского — 4 км. Ближайшие населённые пункты — Порошино, Марково, Поповское, Карцево, Бурдуково, Закобяйкино, Яковлево.

История 
В 1962 г. указом Президиума Верховного Совета РСФСР деревня Синебрюхово переименована в деревню Калинкино.

Население 
По данным переписи в 2002 году постоянного населения не было.

Примечания

Ссылки 
  в реестре населённых пунктов Вологодской области

Населённые пункты Вологодского района